Кязимов — фамилия. Образована от имени Казим ( — молчаливый, сдерживающий свой гнев). Имеет женскую форму .

Известные носители: 
 Кязимов, Агакиши Самед оглы (1935—2021) — азербайджанский актёр, режиссёр, театральный деятель, народный артист Азербайджана. 
 Кязимов, Давуд Мехтиевич (1926—2015) — азербайджанский живописец, народный художник Азербайджана.
 Кязимов, Октай Мамед оглы (1932—2010) — советский и азербайджанский композитор. Народный артист Азербайджана (2006). 
 Кязимов, Салахаддин Иса оглы (1920—1978) — генерал-майор милиции, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.



См. также